Abel Moreno hace referencia a varios artículos:
Abel Moreno Gómez, compositor onubense.
Abel Moreno Vargas, futbolista chileno
Abel Moreno Zorrero, futbolista sevillano.